Kommunikationskanal steht für:

 einen theoretischen Übertragungsweg für Informationen, siehe Kanal (Informationstheorie)
 eine Nachrichtenverbindung, z. B. eine Telefonleitung, ein Funkkanal oder auch eine virtuelle Verbindung